

Cinema 
The Gospel – film del 2005 diretto da Rob Hardy

Letteratura
Gospel: A Novel – romanzo di Wilton Barnhardt

Musica
Gospel – genere musicale
Gospel – album di Mario Schiano del 1977
Gospel – album dei The Marshall Tucker Band pubblicato nel 1999 
Gospel – album di Friderika Bayer del 2003
Gospel – album dei Lao Che pubblicato nel 2008
Gospel – album dei Fireworks pubblicato nel 2011
Gospel – singolo di Rich Brian, Keith Ape e XXXTentacion del 2017

Religione
Vangelo (gospel in lingua inglese) –  libri che raccontano la vita e la predicazione di Gesù